Il doppio del torneo di tennis Roma Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Manuel Jorquera e Dmitrij Tursunov che hanno battuto in finale Victor Ioniță e Răzvan Sabău 1-6, 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý /  Pavel Šnobel (primo turno)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

 Gergely Kisgyorgy /  Jurij Ščukin (primo turno)
 Leonardo Azzaro /  Martín Vassallo Argüello (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Roma Open 2005